Уришкинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в Ромодановском районе Республики Мордовия.

Административный центр поселения — село Уришка.

Население

Состав поселения

Местное самоуправление 
 Администрация
Администрация Уришкинского сельского поселения Ромодановского муниципального района Республики Мордовия
Адрес: 431606, Республика Мордовия, Ромодановский район, с. Уришка, ул. Клубная , 5 
Тел. (83438) 2-56-31.
www: Уришкинское сельское поселение
Глава Уришкинского сельского поселения: Белоглазова Надежда Александровна

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ромодановского района
Упразднённые сельские поселения Мордовии
Сельские поселения, упразднённые в 2018 году